Пурлово:

 Пурлово — деревня в Каширском районе Московской области (Сельское поселение Домнинское)
 Пурлово — станция Павелецкого направления Московской железной дороги в Каширском районе Московской области